Nomoi peut désigner:
 les Nomes de la Grèce en grec moderne ;
 l'autre nom du mortlock, une langue micronésienne